Een kerk meestal vernoemd ofwel naar Johannes (evangelist), danwel Johannes de Doper. Een andere heilige met de naam Sint-Jan is ook mogelijk.

Andorra
 Sint-Johanneskerk (Sispony)

België
 Johanneskerk (Genk)
 Sint-Janskerk (Borgerhout)
 Sint-Janskerk (Deinum)
 Sint-Janskerk (Diest)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Elshout)
 Sint-Janskerk (Hertsberge)
 Sint-Jan-Evangelistkerk (Koningshooikt)
 Sint-Janskerk (Kortrijk)
 Sint-Janskerk (Kuringen)
 Sint-Janskerk (Luik)
 Sint-Janskerk (Mechelen)
 Sint-Janskerk (Poperinge)
 Sint-Jan Baptistkerk (Romershoven)
 Sint-Jan-Baptistkerk (Tisselt)

Denemarken 
 Sint-Johanneskerk (Als)

Duitsland
 Sint-Johnneskerk (Berlijn)
 Sint-Johanneskerk (Braunschweig)
 Johanneskerk (Dresden)
 Johanneskerk (Düsseldorf)
 Johanneskerk (Erbach)
 Johanneskerk (Flensburg)
 Johanneskerk (Freiburg im Breisgau)
 Sint-Johanneskerk (Halberstadt)
 Sint-Johanneskerk (Halle)
 Sint-Johanneskerk (Hamburg-Harvestehude)
 Sint-Johanneskerk (Hatzenport) 
 Johanneskerk (Heidelberg-Neuenheim)
 Sint-Johanneskerk (Herford)
 Stadskerk Sint-Johannes (Kronberg im Taunus)
 Johanneskerk (Lahnstein)
 Sint-Johanneskerk (Landsberg am Lech)
 Johanneskerk (Leipzig)
 Sint-Johanneskerk (Lüneburg)
 Sint-Johanneskerk (Maagdenburg)
 Sint-Johanneskerk (Malchin)
 Sint-Johanneskerk (Osnabrück)
 Johanneskerk (Saalfeld)
 Sint-Johanneskerk (Schönebeck)
 Sint-Johanneskerk (Vlotho)
 Sint-Johanneskerk (Wernigerode)
 Sint-Johanneskerk (Wietmarschen)
 Sint-Johanneskerk (Würzburg)

Estland
 Sint-Janskerk (Tallinn)

Frankrijk
 Église Saint-Jean (Dijon)

Italië
 Sint-Jan van Lateranen (Rome)

Israël 
 Johanneskerk (Jeruzalem)

Kroatië
 Sint-Johanneskerk (Šibenik)

Letland
Johanneskerk (Riga)

Nederland
 Johanneskerk (Amersfoort)
 Sint-Janskerk (Arnhem)
 Johanneskerk (Breda)
 Johanneskerk (Britsum)
 Johanneskerk (Burgwerd)
 Johanneskerk (Diepenheim)
 Johanneskerk (Eindhoven)
 Johanneskerk (Gorinchem)
 Johanneskerk (Heerde)
 Janskerk (Huizinge)
 Johanneskerk (Kruiningen)
 Johanneskerk (Laren)
 Johanneskerk (Leersum)
 Grote of Johanneskerk (Lekkerkerk)
 Johanneskerk (Lichtenvoorde)
 Johanneskerk (Losdorp)
 Sint-Johannes Evangelistkerk (Meterik)
 Janskerk (Mijdrecht)
 Johanneskerk (Nieuwerkerk)
 Joanneskerk (Oisterwijk)
 Johanneskerk (Oosthem)
 Johanneskerk (Oppenhuizen)
 Johanneskerk (Rotterdam)
 Johanneskerk (Rijswijk) 
 Johanneskerk (Serooskerke)
 Johanneskerk (Sittard)
 Johanneskerk (Stuttgart)
 Johanneskerk (Twekkelo)
 Johanneskerk (Tzum)
 Johanneskerk (Veenwouden)
 Johanneskerk (Vlissingen)
 Johanneskerk (Weidum)
 Johanneskerk (Zutphen)
 Sint-Johanneskerk (Morra)
 Sint-Johanneskerk (Nes)
 Joanneskerk (Oisterwijk)
 Sint-Janskerk (Gouda)
 Janskerk (Haarlem)
 Sint-Janskathedraal ('s-Hertogenbosch)
 Sint-Janskerk (Hoensbroek)
 Johannes Evangelistkerk (Hoensbroek) (ook: Grote Sint-Jan)
 Sint Janskerk (Hoorn), Terschelling
 Sint-Jansbasiliek (Laren)
 Sint-Janskerk (Maastricht)
 Sint-Janskerk (Moergestel)
 Grote of Sint-Janskerk (Montfoort)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Noord-Scharwoude)
 Sint-Jansbasiliek (Oosterhout)
 Sint-Janskerk (Roosendaal)
 Grote of Sint-Janskerk (Schiedam)
 Janskerk (Utrecht)
 Johannes Evangelistkerk (Valkenswaard)
 Sint-Jan de Doperkerk (Waalwijk)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Wateringen)
 Sint-Janskerk (Wierden)
 Sint-Janskerk (Zutphen)
 Johannes Evangelistkerk (Heeze)
 Sint-Janskerk (Nieuwstadt)

Polen
 Sint-Johanneskerk (Gdańsk)
 Sint-Johanneskerk (Stargard Szczeciński)

Zweden
 Sint-Johanneskerk (Stockholm)

Zie ook
 Johannes Evangelistkerk (doorverwijspagina)
Sint-Johannes Onthoofdingkerk (doorverwijspagina)
Johannes de Doperkerk of Sint-Jan-Baptistkerk (doorverwijspagina)
Sint-Jan-Berchmanskerk  (doorverwijspagina)

Kerkgebouw naar patroonheilige